Jesle nebo jesličky je označení pro: 

 jesle (krmítko) – krmelec, žebřina nebo žebřinová konstrukce sloužící ke krmení zvířat či zvěře pící nebo senem
 hvězdokupa Jesličky – jeden z názvů hvězdokupy v souhvězdí Raka
 dětské jesle – instituce obdobná mateřské škole určená k opatrování menších dětí (ve věku od 6 měsíců do 3 let)
 jesličky – též betlém, tradiční vánoční vyobrazení scény narození Ježíška
 jesle (sport) – prostřelení nebo prostrčení míče nebo puku mezi nohama protihráče při fotbale nebo jiné kolektivní hře
 Jesličky (přírodní památka) – okres Břeclav, území stepních lad a šípákových doubrav
 Jesličky svatého Františka – vánoční hra českého skadatele Pavla Helebranda z roku 1996

Externí odkazy